Herbés, plaats in Spanje
Isle aux Herbes, eiland in Alabama

Zie ook
Fines herbes, (fijne) kruiden